Jan I. z Namuru (1267 – 31. ledna 1330) byl v letech 1305 až 1330 markrabětem z Namuru. Narodil se do rodu Dampierrů jako syn flanderského hraběte a namurského markraběte Víta z Dampierre a jeho druhé manželky Isabely Lucemburské. Jan byl otcem švédské a norské královny Blanky Namurské a starším bratrem Víta z Namuru, který v roce 1302 velel vlámským rebelům proti Francii v bitvě u Courtrai.

Život 
V září 1290 se Jan zasnoubil s princeznou Blankou, dcerou francouzského krále Filipa III.

V roce 1307 se však namísto s princeznou oženil s Markétou z Clermontu, dcerou hraběte Roberta z Clermontu a Beatrix Burgundské. Jan se stal Markétiným druhým manželem. Děti spolu manželé neměli.

Janovou druhou manželkou se stala Marie z Artois (1291–1365), dcera Filipa z Artois a Blanky Bretaňské. Manželská smlouva byla podepsána 6. března 1310 v Paříži a stvrzena v lednu 1313 v Poissy. Jan jí dal jako věno hrad Wijnendale ve Flandrech, což v roce 1313 ratifikoval flanderský hrabě, Janův nevlastní bratr Robert III.

Potomstvo 
Se svou druhou manželkou Marií měl Jan jedenáct dětí:

 Jan II. z Namuru (1310/12–1335)
 Vít II. z Namuru (1311/1313–1336)
 Jindřich z Namuru (1312/1313–1333)
 Filip III. z Namuru (1319–1337)
 Blanka z Namuru (1320–1363)
 Marie z Namuru (1322–1357)
 Markéta z Namuru (1323–1383)
 Vilém I. z Namuru (1324–1391)
 Robert z Namuru (1325–1391)
 Ludvík z Namuru (1325–1378/86)
 Alžběta z Namuru (1329–1382)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1267
Úmrtí 31. ledna
Úmrtí v roce 1330
Namurská markrabata
Dampierrové
Muži